Беатрис Момпремьер (; родилась 8 августа 1996 года в Майами, штат Флорида, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступающая в женской национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Атланта Дрим». Была выбрана на драфте ВНБА 2020 года во втором раунде под двадцатым номером клубом «Лос-Анджелес Спаркс». Играет на позиции тяжёлого форварда.

Ранние годы 
Беатрис родилась 8 августа 1996 года в городе Майами (Флорида) в семье Мэдлин Момпремьер и Мэри Клод Эдуард, у неё есть четыре брата, Клиффорд, Уодли, Клоди и Родни, а училась она там же в средней школе Синьор, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте USA Women's National Team
 Профайл драфта WNBA 2020 на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте baylorbears.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте miamihurricanes.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Коннектикут Сан»
Игроки ЖБК «Дьёр»
Игроки «Атланта Дрим»